Die Gibraltar National League 2022/23 ist die vierte Spielzeit nach der Umstrukturierung und die insgesamt 124. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Fußball-Spielklasse der Männer. Die Gibraltar Eurobet Division und Gibraltar Division 2 wurden 2019 zur Gibraltar National League zusammengefasst. Die Saison begann am 30. September 2022 und endet voraussichtlich im April 2023.

Modus 
Die elf Mannschaften spielen zunächst jeweils einmal gegeneinander. Danach wird die Liga geteilt. Die ersten sechs Mannschaften spielen in der Meisterrunde noch zweimal gegeneinander. Die anderen fünf Teams spielen in der Challenge-Gruppe ebenfalls in einer Doppelrunde. Dabei werden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Alle Spiele werden im Victoria Stadium als Derby ausgetragen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde werden eingerechnet

Challenge-Gruppe 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde werden eingerechnet

Weblinks 
 Ergebnisse auf gibraltarfa.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23